Cet article recense, par le biais d'un classement, les chaînes YouTube ayant le plus d'abonnés internationalement.

Historique 

Dans le monde, T-Series est la chaîne YouTube qui compte le plus d'abonnés avec  d'abonnés, devant Cocomelon -  avec  d'abonnés, et est la seule chaîne à avoir dépassé les 200 millions d'abonnés.

Sept chaînes ont dépassé la barre des  d'abonnés.

La chaîne ayant passée le plus grands nombre de jours d’affilée en haut du classement est PewDiePie avec  écoulés entre le  et le .

Le Youtubeur individuel le plus suivi est MrBeast avec 137 millions d'abonnés en décembre 2022.

L'artiste musical avec le plus d’abonnés est Blackpink avec  d'abonnés en décembre 2022.

Ce tableau recense les vingt chaînes comptant le plus d'abonnés dans le monde. Il ne prend pas en compte les chaînes appartenant à YouTube () 

 Mise à jour au 3 Février 2023.

Chronologie des chaînes avec le plus grand nombre d'abonnés 
Ce tableau recense les dix chaînes YouTube ayant obtenu le plus grand nombre d'abonnés depuis .

  Ancien record

  Record actuel

Liste des 20 premières chaînes françaises 
Le tableau ci-dessous recense les vingt chaînes françaises comptant le plus d'abonnés (les chaînes musicales ainsi que Lama Faché, SYMPA et BRICOSYMPA en sont exclues).

Notes et références

Note

Références

Articles connexes 
 Trophées des créateurs YouTube
 Liste des vidéos les plus visionnées sur YouTube
 Liste des comptes Instagram les plus suivis
 
 Liste des chaînes Twitch ayant le plus d'abonnés

Liste en rapport avec YouTube